Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии () — римско-католический собор в городе Олбани, штат Нью-Йорк; является кафедральным собором епархии Олбани; неоготическое здание было построено в 1848—1852 годах по проекту ирландско-американского архитектора Патрика Чарльза Кили (1816—1896); включен в Национальный реестр исторических мест США в 1976 году.

История и описание

См. также 
 Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Мемфисе, Теннесси
 Церковь Святого Иосифа в Олбани

Примечания

Литература 
 Servier, Christine. History of the Cathedral of the Immaculate Conception, Albany: Argus, 1927.

Ссылки 
 

Культовые сооружения Олбани (Нью-Йорк)
Храмы, построенные в XIX веке